Pont-de-Beauvoisin (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Pont-de-Beauvoisin (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy